Ходоровский сельсовет (белор. Ходараўскі сельсавет; до 2002 г. — Ходоровецкий) — административная единица на территории Лидского района Гродненской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Ходоровцы.

История 
Образован 12 октября 1940 года как Ходоровецкий сельсовет в составе Желудокского района Барановичской области БССР. С 20 сентября 1944 года в составе Гродненской области. С 17 апреля 1962 года в составе Лидского района. 20 сентября 2002 года переименован в Ходоровский сельсовет. 

18 октября 2013 года к сельсовету присоединена территория упразднённого Голдовского сельсовета (10 населённых пунктов: агрогородок Голдово, деревни Бобры, Великое Село, Зиновичи, Игнатковцы, Лесники, Малыши, Семашки, Ходюки, Цвербуты).

Состав 
Ходоровский сельсовет включает 25 населённых пунктов:

 Бобры — деревня.
 Боярки — деревня.
 Бояры-Дикушские — деревня.
 Великое Село — деревня.
 Видугоровщина — деревня.
 Голдово — агрогородок.
 Дедуки — деревня.
 Дикушки — деревня.
 Заброевцы — деревня.
 Зиновичи — деревня.
 Игнатковцы — деревня.
 Карпеки — деревня.
 Конюшаны — деревня.
 Лесники — деревня.
 Макары — деревня.
 Малыши — деревня.
 Огородники — деревня.
 Ольговцы — деревня.
 Паперовцы — деревня.
 Семашки — деревня.
 Серки — деревня.
 Хлусы-Субочи — деревня.
 Ходоровцы — агрогородок.
 Ходюки — деревня.
 Цвербуты — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Лидский райисполком
 Ходоровский сельский исполнительный комитет

Сельсоветы Лидского района